La historia de la Iglesia católica forma parte de la historia del cristianismo en su conjunto. También es, según el historiador eclesiástico Mark A. Noll, la "institución internacional más antigua del mundo que funciona de forma continuada" Este artículo abarca un periodo de algo menos de dos mil años.

A lo largo del tiempo, los cismas han interrumpido la unidad del cristianismo. La Iglesia católica considera que las principales divisiones se produjeron en c. 144 con el marcionismo, 318 con el arrianismo, 451 con los  ortodoxos orientales, 1054 a 1449 (ver Cisma de Oriente) durante el cual las iglesias ortodoxas de Oriente se separaron de la Iglesia Occidental por cuestiones doctrinales (ver el filioque) y la primacía papal, y en 1517 con la Reforma Protestante, de la cual hubo muchas divisiones, dando lugar a más de 200 denominaciones.

La Iglesia católica ha sido la impulsora de algunos de los principales acontecimientos de la historia mundial, como la cristianización de Occidente y América Latina, la difusión de la alfabetización y la fundación de las universidades, los hospitales, la tradición occidental del monacato, el desarrollo del arte y la música, la literatura, la arquitectura, las contribuciones al método científico, la teoría de la guerra justa y el juicio con jurado. Ha desempeñado un poderoso papel en los asuntos mundiales, como la Reconquista, las Cruzadas, la Inquisición, la Querella de las investiduras, el establecimiento del Sacro Imperio Romano y las Caída del Comunismo en Europa del Este a finales del .

Ministerio de Jesús y fundación 

 4 a. C.: Natividad de Jesús. Según el Evangelio de Lucas, su nacimiento se produjo en la ciudad de Belén durante los reinados del rey Herodes el Grande de Judaica y del emperador romano Augusto, y era hijo de la Virgen María, que lo concibió por obra del Espíritu Santo. Los cristianos lo ven como el Divino Hijo de Dios encarnado o Dios Hijo.

Los cálculos de Dionisio el exiguo sitúan el nacimiento de Jesús en el año que en consecuencia se llama 1 a. C.; la mayoría de los historiadores sitúan su nacimiento entre el 6 y el 4 a. C.

 28 D.C: El bautismo de Jesús, el inicio del ministerio y la selección de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas indica que Jesús fue bautizado durante el año 15 del reinado de Tiberio César, que está fechado en el  (se encuentra en Lucas 3:1, 21, 22). Los Evangelios Cristianos sugieren fuertemente a Pedro como líder y portavoz de los apóstoles de Jesús, siendo mencionado el mayor número de veces en los Evangelios. Pedro y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, constituyen el círculo íntimo de los Apóstoles de Jesús, siendo testigos de determinados acontecimientos importantes de la vida de Jesús: predicaciones de Jesús como el Sermón de la Montaña y realización de milagros principalmente de curaciones y expulsión de demonios, inaugurando la Era Mesiánica.
 30 D.C: Pedro declara y otros seguidores creen que Jesús de Nazaret es el Mesías judío prometido por Yahvé según las Escrituras judías y las predicciones de los profetas hebreos. Entrada en Jerusalén, inicio de la Pasión de Cristo. Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén bajo Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio y Herodes Antipas, después de que el Sanedrín, bajo el sumo sacerdote Caifás, acusara a Jesús de blasfemia. Luego fue crucificado bajo Poncio Pilato. Según sus seguidores, tres días después, Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuarenta días después de su resurrección (Ascensión), los Evangelios cristianos narran que Jesús instruyó a sus discípulos así: "Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado; y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".  Diez días después (Pentecostés) Pedro hace el primer sermón convirtiendo a 3000 en bautizados.

Primer milenio

Cristianismo temprano 
Las fechas de la Era Apostólica son en su mayoría aproximadas, y todas [[Anno Domini|AD]], basadas en su mayoría en la tradición o en el nuevo testamento.

34 d. C.: San Esteban, el primer mártir cristiano, es apedreado hasta la muerte en Jerusalén, según el Nuevo Testamento.
40: Fecha tradicional en la que Nuestra Señora del Pilar se aparece a Santiago el Mayor en Santiago de Compostela, España.
46: Pablo comienza sus viajes misioneros, con Bernabé.
50: Concilio de Jerusalén determina que los gentiles convertidos al cristianismo no tienen que cumplir las  leyes mosaicas. Esto llevará gradualmente a la separación del cristianismo del judaísmo.
50-58: Se escriben las siete epístolas indiscutibles de Pablo
52: Tradicional llegada de Santo  Tomás a Kerala, marcando la fundación de la Iglesia católica siro-malabar.

 64: Comienza la persecución neroniana bajo Nerón después del Gran incendio de Roma. Martirio de San Pedro. La persecución de los cristianos continúa de forma intermitente hasta el año 
 67: Martirio de San Pablo fuera de Roma. El papa Lino se convierte en el segundo papa después de San Pedro.
 68: La persecución neroniana termina con el suicidio de Nerón.
 69: Se completa el Evangelio de Marcos.
70: Caída de Jerusalén y destrucción del Temple.
 72: Martirio de Santo Tomás Apóstol en Mylapore.
 76: Martirio del Papa Lino.
 80: Se completa el Evangelio de Mateo.
80s: Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles completados.
90-96 Persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano
95: Libro del Apocalipsis escrito. (2.º).
96: Fecha tradicional de la Primera Epístola de Clemente atribuida al Papa Clemente I escrita a la iglesia de Corinto.
100: San Juan, el último de los Apóstoles, muere en Éfeso.San Juan el Evangelista, ewtn.com, recuperado el 30 de septiembre de 2006
 100: Evangelio de Juan completado
 100: Evangelio de Juan completado
110: Ignacio de Antioquía utiliza el término Iglesia Católica en una carta a la iglesia de Esmirna, en una de las cartas de autenticidad indiscutible que se le atribuyen. En ésta y otras cartas auténticas insiste en la importancia de los obispos en la iglesia y habla con dureza de los herejes y de los  judaizantes.
 150: Las traducciones al latín (la Vetus Latina) de los textos griegos de la Escrituras circulan entre las comunidades cristianas de habla no griega.
 154: Las enseñanzas de Marción, el gnóstico Valentín y el pentecostalismo Montanistas causan trastornos en la comunidad romana. Continúa la persecución de los cristianos en el Imperio Romano.
 155: Justino Mártir compone su Primera Apología en Roma.
 156: SanPolicarpo, obispo de Esmirna, discípulo de Juan y maestro de Ireneo, es martirizado..
 177: Ireneo se convierte en obispo de Lyon, Francia.
 180: La obra de Ireneo Adversus Haereses pone en primer plano el concepto de "herejía" en el primer intento sistemático de contrarrestar el gnóstico y otras enseñanzas aberrantes. En la misma obra, enseñó que la fuente más fiable de orientación apostólica era el episcopado de Roma.
 195: El papa Víctor I, primer Papa africano, excomulga al Cuartodecimanismo en una Controversia de Pascua.
 200: Tertuliano, primer gran escritor latino cristiano, acuñó para los conceptos cristianos términos latinos como "Trinitas", "Tres Personae", "Una Substantia", "Sacramentum".
 248: Orígenes de Alejandría escribe Contra Celsum, el escrito apologético más importante de la antigüedad junto a Agustín de Ciudad de Dios.<ref>{{citation|last=Gregerman|first=Adam|date=2016|chapter=Origen's Contra Celsum|title=Building on the Ruins of the Temple|url=https://books./|serie=Textos y estudios sobre el judaísmo antiguo|páginas=59-96|volumen=165|ubicación=Tübingen, Alemania|editorial=Mohr Siebeck|isbn=978-3-16154-322-7|fechaacceso=3 de noviembre de 2022|fechaarchivo=31 de julio de 2013|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130731120516/https://books./|deadurl=yes}}</ref>
 249: Se dice que el Papa Fabián envió a siete obispos desde Roma a la Galia para predicar el Evangelio: Graciano a Tours, Trófimo a Arlés, Pablo a Narbona, Saturnino a Toulouse,  san Dionisio a París, Austremonio a Clermont, y Marcial a Limoges.
 250: El emperador Decio comienza una amplia persecución de los cristianos en Roma. El Papa Fabián es martirizado. Después, la controversia Donatista sobre la readmisión de los cristianos caducos desafía a muchos en el norte de África.
 312: El emperador Constantino conduce las fuerzas del Imperio Romano a la victoria en la Batalla del Puente Milvio. La tradición cuenta que, la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión de que lograría la victoria si luchaba bajo el símbolo de Cristo; en consecuencia, sus soldados llevaban en sus escudos el signo Chi-Rho compuesto por las dos primeras letras de la palabra griega "Cristo" (ΧΡΙΣΤΌΣ).

313–476 

 313: El Edicto de Milán declara la neutralidad del Imperio Romano con respecto a las opiniones religiosas, poniendo fin a la persecución de los cristianos..
 318: Arrio condenado y excomulgado por un concilio convocado por el papa Alejandro I, obispo de Alejandría.
 321: Concediendo a la Iglesia el derecho de propiedad, Constantino dona el palacio de los Lateranos al papa Melquíades. La Basílica de Letrán (Basílica de Nuestro Salvador) se convierte en la sede episcopal del Obispo de Roma.
3 de noviembre de 324: Constantino sienta las bases de la nueva capital del Imperio Romano en Bizancio, que más tarde se conocerá como Constantinopla.
 323: El Papa Silvestre I, en su calendario, incluye el domingo (en lugar del sábado judío) como el primer día de la semana, lo nombra "día del Señor" y ordena a los miembros de la iglesia que lo guarden como día sagrado.
 325: Estalla en Alejandría la controversia arrianista, causando violencia y disturbios generalizados entre los cristianos.
 325: El Primer Concilio Ecuménico de Nicea, convocado como respuesta a la controversia arriana, establece el Credo de Nicea, declarando la creencia de los cristianos ortodoxos trinitarios en la  Trinidad.
18 de noviembre de 326: El papa Silvestre I consagra la Basílica de San Pedro construida por Constantino el Grande sobre la tumba del Apóstol.
 336: Fecha de la primera celebración registrada de la Navidad en Roma..
 345: El papa Julio I fija oficialmente la fecha del 25 de diciembre para la celebración de la Natividad o Navidad.
 360: Juliano el Apóstata se convierte en el último emperador romano no cristiano.
 En febrero del 380 el emperador Teodosio I emite un edicto, De Fide Catolica, en Tesalónica, publicado en Constantinopla, declarando el cristianismo católico como la religión de estado del Imperio Romano.
 381: Primer Concilio Ecuménico de Constantinopla.
 382: El Concilio de Roma bajo el Papa Dámaso I establece el Canon de la Biblia, enumerando los libros aceptados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ningún otro debe ser considerado escritura.
 Julio de 387: Ambrosio, obispo de Milán, bautiza a Agustín de Hipona, junto con su hijo, Adeodato, en Milán.
 391: Los  Decretos de Teodosio I proscriben la mayoría de los rituales de la pagana que aún se practicaban en Roma, lo que anima a gran parte de la población a convertirse al cristianismo.
 400: Se publica la Vulgata de Jerónimo Latina de Jerónimo, declarada "auténtica" por el Concilio de Trento. Este siguió siendo el texto estándar en el mundo católico hasta el Renacimiento, y fue estándar en los servicios católicos hasta el Concilio Vaticano II.
 24 de agosto de 410: saqueo de Roma. Alarico y sus visigodos irrumpen por la Porta Salaria en el noreste de la ciudad de Roma.
 431: El Concilio de Éfeso declara que Jesús existió como Hombre y Dios simultáneamente, aclarando su estatus en la Santísima Trinidad. El significado del Credo de Nicea también es declarado texto sagrado permanente de la iglesia.
 8 de octubre de 451: Se inaugura el Concilio Ecuménico de Calcedonia.
 1 de noviembre de 451: Se clausura el Concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico. Se emite el Credo de Calcedonia, que reafirma a Jesús como Verdadero Dios y Verdadero Hombre y el dogma de la Virgen María como Madre de Dios. El concilio excomulga Eutiques, dando lugar al cisma con la Ortodoxia Oriental.
 452: El papa  León I se encuentra con Atila el Huno y le disuade de saquear Roma.
 455: Saqueo de Roma por los Vándalos. Los despojos del Templo de Jerusalén tomados previamente por Tito están supuestamente entre los tesoros llevados a Cartago.
 4 de septiembre de 476: El emperador Rómulo Augusto es depuesto en Roma, marcado por muchos como la caída del Imperio Romano de Occidente. El foco de la Iglesia primitiva pasa a expandirse en el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla.

477–799 

 480: Festividad tradicional del nacimiento  de  San Benito, autor de una  Regla Monástica, que establece normas para el establecimiento de monasterios.
 496: Clodoveo I rey pagano de los  francos, se convierte a la fe católica.
 502: El papa Símaco dictaminó que los laicos ya no debían votar a los papas y que sólo el clero superior debía ser considerado elegible.
 529: Se completa el Codex Justinianus (Código de Justiniano). Primera parte del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo de Derecho Civil).
 2 de enero de 533: Mercurio se convierte en Papa Juan II. Se convierte en el primer Sucesor de Pedro que toma un nuevo nombre como papa. Juan II obtiene valiosos regalos así como una profesión de fe ortodoxa del emperador bizantino Justiniano.
 533: Se publica el Digesto o Pandectas, segunda parte del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo de acecho Civil). Las Institutas, tercera parte del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo de Derecho Civil), entran en vigor de la ley.
 536: Belisario reconquista Roma.
 553:  Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla condena los errores de Orígenes de Alejandría, los  Tres Capítulos, y confirma los cuatro primeros concilios generales.
 590: El papa Papa Gregorio Magno reforma la estructura y la administración eclesiástica. Establece el canto gregoriano. 
 595: En una escritura de manumisión que liberó a dos esclavos romanos, el papa Gregorio I declaró que ningún pagano que quisiera convertirse en cristiano debía seguir siendo mantenido como esclavo.
 596: San Agustín de Canterbury enviado por el Papa Gregorio I para evangelizar a los paganos ingleses.
 638: Jerusalén cristiana y Siria conquistada por los musulmanes.
 642: Egipto cae en manos de los musulmanes, seguido por el resto del norte de África.
 664: El Sínodo de Whitby une el Iglesia celta de Inglaterra con la Iglesia católica.
 680: El Tercer Concilio de Constantinopla pone fin al Monotelismo.
 685: Los maraditas utilizaron su poder e importancia para elegir a Juan Marón, uno de los suyos, como Patriarca de Antioquía y de todo Oriente. Juan recibió la aprobación del papa Sergio I, y se convirtió en el primer maronita Patriarca.
 698: San Willibrord comisionado por el papa Sergio I como obispo de los frisones (Países Bajos). Willibrord establece una iglesia en Utrecht.
 711: Los ejércitos musulmanes invaden España.
 718: San Bonifacio, inglés, encargado por el Papa Gregorio II de evangelizar la Alemania.
 726: Comienza la Iconoclasia en el Imperio de Oriente. La destrucción de imágenes persiste hasta el año 843.
 731: Beda el venerable, monje benedictino y único Doctor de la Iglesia nacido en Inglaterra (San Anselmo de Canterbury es de origen italiano), completa su Historia ecclesiastica gentis Anglorum.
 732: El avance musulmán en Europa occidental es detenido por Carlos Martel en Poitiers, Francia.
 751: Los lombardos abolieron el exarcado de Rávena, poniendo fin a los últimos vestigios del dominio bizantino en Italia central y Roma.
 756: Los Papas reciben el gobierno independiente de Roma por parte del rey Pipino el Breve de los francos, en la Donación de Pipino. Nacimiento de los Estados Pontificios.
 787: El Segundo Concilio Ecuménico de Nicea resuelve la Iconoclasia.
 793: El saqueo del monasterio de Lindisfarne marca el inicio de las incursiones vikingas en la Europa cristiana.

800–1001 

 25 de diciembre de 800: El rey Carlomagno de los francos es coronado Santo Emperador Romano de Occidente por el papa  León III en la Basílica de San Pedro.
 829: Ansgar comienza su labor misionera en Suecia, cerca de Estocolmo.
 859: El papa  León IV confirma y unge a Alfredo el Grande rey de Wessex, según la Crónica Anglosajona.
 863: San Cirilo y San Metodio enviados por el Patriarca de Constantinopla para evangelizar a los pueblos eslavos. Traducen la Biblia al Eslavo.
 869: Cuarto Concilio Ecuménico de Constantinopla condena a Focio. Este concilio y los sucesivos concilios generales son negados por las iglesias ortodoxas orientales.
 910: El gran monasterio benedictino de  Cluny rejuvenece el monacato occidental. Los monasterios se extienden por las regiones aisladas de Europa occidental.
 962: El rey Otón el Grande de Alemania (Francia Oriental) es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el papa Juan XII en la Basílica de San Pedro.
 966:  Miecislao I de Polonia se convierte al catolicismo, iniciando la cristianización de Polonia.
 988: Vladimir I el Grande se bautiza; se convierte en el primer Gran Duque cristiano de Kiev.
 1000/1001 Esteban I de Hungría se convierte en Rey de Hungría, Más tarde se convertiría al catolicismo romano convirtiéndose en el fundador de la Iglesia Católica en Hungría. introduce la comunión frecuente y promueve el canto gregoriano. Aparecen los problemas con Francia. Fue el Papa más reciente en ser canonizado como santo hasta la canonización del Papa Juan XXIII y del Papa Juan Pablo II el 27 de abril de 2014, por el Papa Francisco.
 1914-1918 El papa Benedicto XV declara la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Sus iniciativas de paz son rechazadas por ambos bandos por favorecer al otro. Caridad papal masiva en Europa.
 1916: Carlos I de Austria es coronado emperador del Imperio Austrohúngaro. Carlos intentó negociar la paz entre las naciones enfrentadas durante la Primera Guerra Mundial. Sus intentos de paz son ampliamente ignorados.
 1917: El papa Benedicto XV promulgó el Código de Derecho Canónico de 1917 para la Iglesia latina, la primera codificación oficial completa del derecho canónico de la historia. La aparición de Nuestra Señora de Fátima se produce en Fátima, Portugal, a lo largo de seis meses y termina con el Milagro del Sol. Esta aparición es muy popular a lo largo del siglo.
 1918: Persecución de la Iglesia Católica Romana y especialmente de las Iglesias Católicas Orientales en la Unión Soviética (hasta 1985).
 1922: El emperador Carlos I de Austria muere en el exilio y la pobreza en Portugal. Más tarde será beatificado como Beato Carlos.
 1922: G. K. Chesterton, filósofo, poeta y escritor, se convierte al catolicismo.
 1925: Año Santo proclamado por el Papa Pío XI. Juan Vianney, sacerdote francés conocido como el Cura de Ars, es canonizado por el Papa Pío XI.
 1926: Inicio de la persecución del cristianismo en México hasta 1940, también conocida como Guerra Cristera o La Cristiada.
 1927: El 19 de marzo se fundó la congregación de las Hermanas de los Desamparados (SD) en Chunungumvely, Kerala por Mar Varghese Payyappilly Palakkappilly.
 1927: Georges Lemaître, científico sacerdote belga, propuso por primera vez, sobre bases teóricas, que el universo estaba en expansión. Además, fue el primero en constatar lo que hoy se conoce como Ley de Hubble. También propuso lo que se conoce como el Big Bang.
 1928: El 2 de octubre San Josemaría Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei, organización mundial de laicos de la Iglesia Católica.
 1928: Sigrid Undset gana el Premio Nobel de Literatura.
 1929: 11 de febrero: El Tratado de Letrán es firmado por Benito Mussolini y el cardenal Gasparri estableciendo el Estado independiente de la Ciudad del Vaticano y resolviendo la Cuestión Romana entre Italia y la Santa Sede desde la toma de los Estados Pontificios en 1870.
 1929: 5 de octubre: Fallecimiento de Varghese Payyappilly Palakkappilly, fundador de las Hermanas de los Desamparados.
 12 de febrero de 1931: Radio Vaticano es creada por Guglielmo Marconi e inaugurada por el Papa Pío XI. La primera señal emitida es en código Morse: In nomine Domini, amen.
 1931-1936: Persecución de la Iglesia en España. Se calcula que en el transcurso del Terror Rojo (España) fueron asesinados 6.832 miembros del clero católico.
 20 de julio de 1933: Concordato entre la Santa Sede y el Reich alemán firmado por el Eugenio Cardenal Pacelli y Franz von Papen en nombre del Papa Pío XI y del presidente Paul von Hindenburg, respectivamente.
 1933: Dorothy Day cofundó el Movimiento del Trabajador Católico con Peter Maurin.
 1933: El 8 de diciembre el Papa Pío XI canoniza a Bernadette Soubirous de  Lourdes.
 1935: Sir Tomás Moro y Juan Fisher, mártires ingleses, ejecutados bajo el reinado de Enrique VIII, son canonizados por el Papa Pío XI.
 1937: Mit brennender Sorge encíclica contra el nacionalismo del papa Pío XI, escrita por los cardenales Eugenio Pacelli y Michael von Faulhaber.
 1937: Del 3 al 7 de febrero tiene lugar el 33º Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Manila (Filipinas). El primer congreso en Asia y el primer congreso celebrado en Filipinas. 
 1939: El 1 de septiembre Alemania invade Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano, tras intentar evitar la guerra, se declara neutral para no verse arrastrado al conflicto. Se produca una intervención masiva de socorro del Vaticano para los desplazados, los prisioneros de guerra y los civiles necesitados en Europa.
1939: Se termina de construir la Catedral de San Patricio (Melbourne), Victoria, Australia.
 1940: Graham Greene publica El poder y la gloria.
 Durante la Segunda Guerra Mundial los conventos, monasterios y el propio Vaticano son utilizados para esconder a los judíos y a otras personas que los nazis tenían como objetivo de exterminio. San Maximiliano Kolbe es martirizado en el campo de concentración de Auschwitz tras ofrecerse a morir en lugar de un desconocido. Los nazis encarcelan y, en ocasiones, ejecutan a clérigos, monjes y monjas católicos que critican la ideología nazi.
 1943: Encíclica del Papa Pío XII llamada Mystici Corporis Christi que describe a la Iglesia católica como el Cuerpo de Cristo;
 1943: Encíclica Divino afflante Spiritu, abriendo la investigación bíblica a los estudiosos católicos
 1943: Año de la fundación de la asociación de laicos Movimiento de los Focolares por Chiara Lubich. El Movimiento promueve los ideales de unidad y fraternidad universal. 
 1944: El ejército alemán ocupa Roma. Adolf Hitler proclama que respetará la neutralidad del Vaticano; sin embargo, varios incidentes, como la prestación de ayuda a los aviadores aliados derribados, casi hacen que la Alemania nazi invada el Vaticano. Roma es liberada por los aliados tras sólo unas semanas de ocupación.
 1945: Evelyn Waugh publica Brideshead Revisited.
 1945: Las ocho iglesias de Intramuros, Manila, destruidas durante la Batalla de Manila de 1945.
 15 de febrero de 1945: Se funda la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP) en Manila.
 1945: Batalla de Manila: punto de inflexión en la guerra del Pacífico; grandes pérdidas de vidas y bienes.
 1948: Thomas Merton, contemplativo trapense, publica La montaña de los siete pisos.
 18 de agosto - 26 de septiembre de 1948: Las apariciones marianas de Nuestra Señora, Mediadora de Todas las Gracias en Lipá, Batangas, Filipinas, son atestiguadas a Sis. Teresita Castillo.
 14 de octubre de 1949: Gabriel Reyes es el primer arzobispo filipino de la Archidiócesis de Manila en Filipinas. 
 1950: Año Santo declarado por el Papa Pío XII, que anuncia el 25 de diciembre de 1950 que la Tumba de San Pedro ha sido identificada por los arqueólogos debajo de la Basílica de San Pedro; canonización del Papa Pío X y de María Goretti; encíclica Humani generis.
 1950: La Asunción de María es definida como dogma por Pío XII
 1952: François Mauriac gana el Premio Nobel de Literatura. Escribe el prólogo del libro de Elie Wiesel  La Noche, habiendo animado antes a Wiesel a escribir sobre sus experiencias como judío durante el Holocausto.
 7-29 de enero de 1953: Primer Consejo Plenario de Filipinas.
 1954: Primer año mariano de la historia de la Iglesia proclamado por Pío XII; nueva fiesta mariana Reina de los Cielos.
 1954: J.R.R. Tolkien publica El Señor de los Anillos, lleno de temas cristianos y católicos.
 1954: Se funda el movimiento eclesial laico Comunión y Liberación.
 1957: Bernard Lonergan, S.J., publica Insight: Un estudio del entendimiento humano.
 1957: Francis Poulenc, compone su ópera, Dialogues des Carmelites y dos años más tarde, el Gloria
 1958: Se completa la Catedral de Manila de posguerra en Intramuros, Manila, Filipinas, tras la Liberación aliada de Manila.
 1960: El senador John F. Kennedy es elegido, el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos.
 1962: El 11 de octubre el Papa Juan XXIII abre el Concilio Ecuménico Vaticano II. El 21º concilio ecuménico de la Iglesia católica enfatizó la llamada universal a la santidad y trajo muchos cambios en las prácticas, incluyendo un mayor énfasis en el ecumenismo; menos reglas sobre penitencias, ayunos y otras prácticas devocionales; e iniciando una revisión de la misa, que se hizo más accesible al permitir el uso de lenguas nativas en lugar del latín. La oposición a los cambios inspirados por el Concilio da lugar al movimiento de los católicos tradicionalistas que no están de acuerdo con el cambio de las antiguas formas de culto y no están de acuerdo con el auge de las filosofías antes condenadas. Fin del Juramento antimodernista.
 1962: Martín de Porres, hermano laico peruano, es canonizado por el Papa Juan XXIII.
 1964: Carlos Lwanga y sus compañeros, martirizados en Namugongo, Uganda (1885-87), son canonizados por el Papa Pablo VI.
 1964: Año de la fundación del movimiento laico Camino Neocatecumenal por Kiko Argnello y Carmen Hernández.
 7 de diciembre de 1965: Declaración conjunta católico-ortodoxa del Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras I. La excomunión mutua del Gran Cisma de 1054 contra católicos y ortodoxos es levantada por ambas partes.
 1965: El 8 de diciembre el Papa Pablo VI clausura solemnemente el Concilio Vaticano II.
 1967: Renovación Carismática Católica se establece el Movimiento de la Renovación Carismática Católica.
 1968: II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en seguimiento del Vaticano II. Los obispos latinoamericanos piden una opción preferencial por los pobres y dan su aprobación a las comunidades cristianas de base.
1968: Año de la fundación del grupo internacional de laicos Comunidad de Sant'Egidio por Andrea Riccardi.
 1970: Revisión del Misal Romano, tras la introducción de las lenguas vernáculas en la celebración de la Misa.
 1970: El Papa Pablo VI canoniza a los Cuarenta mártires de Inglaterra y Gales.
 1970: Santa Catalina de Siena es nombrada Doctora de la Iglesia.
 27 de noviembre de 1970: el Papa Pablo VI visita Filipinas.
 1971: se publican los Cuentos completos de Flannery O'Connor.
 1973: La hermana Agnes Katsuko Sasagawa en la remota zona de Yuzawadai, cerca de la ciudad de Akita en Japón, informa haber visto una serie de apariciones ahora conocidas como Nuestra Señora de Akita.
 1973: Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, sacerdote dominico y fundador de la "Teología de la Liberación", publica el libro "Teología de la Liberación: Historia, política y salvación.
 1973: Año de la fundación de la Comunidad del Chemin Neuf por el sacerdote jesuita Laurent Fabre.
 1975-83: Olivier Messiaen compone la ópera  San Francisco de Asís. Es organista de la Iglesia de la Santa Trinidad de París desde 1931 hasta su muerte en 1992.
 26 de agosto de 1978: el Papa Juan Pablo I se convierte en el primer Papa que utiliza un doble nombre regio. Reina sólo durante 33 días.
 16 de octubre de 1978: El Papa Juan Pablo II se convierte en el primer papa polaco y el primer papa no italiano elegido en 450 años; influye en el derrocamiento del comunismo en Polonia.
 1979: La Madre Teresa recibe el Premio Nobel de la Paz.
 1979: Tercera Conferencia Episcopal de América Latina, en Puebla, México, confirma la opción por los pobres y pide a las naciones ricas que "no nos pongan obstáculos al progreso. "
24 de marzo de 1980: Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, El Salvador, es asesinado mientras celebraba una misa en el Hospital de la Divina Providencia.
 1980: Czeslaw Milosz gana el Premio Nobel de Literatura. 
 1981: Henryk Gorecki compone el  Miserere.
 1981: Del 17 al 22 de febrero el Papa Juan Pablo II realiza la segunda visita a Filipinas.
 1981: 18 de febrero se celebra la beatificación de Lorenzo Ruiz y compañeros por el Papa Juan Pablo II celebrada en el Parque Rizal, Manila, Filipinas.
 1983: El Papa Juan Pablo II promulga el Código de Derecho Canónico de 1983, una revisión del derecho canónico de la Iglesia Católica para la Iglesia Latina. 
1983: Lech Walesa recibe el Premio Nobel de la Paz.
 1984: Primera Jornada Mundial de la Juventud instituida por el Papa Juan Pablo II celebrada en Roma. Se celebra cada año entre Roma y una ciudad diferente.
 1984: 103 mártires coreanos son canonizados por el Papa Juan Pablo II.
 1984: El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, el mayor grupo del movimiento de la Renovación Carismática Católica en Filipinas, es establecido por el Hermano Mike Velarde como Líder Servicial y el Reverendo Teodoro C. Bacani, Jr. como Asesor Espiritual.
 25 de febrero de 1986: El arzobispo de Manila  Cardenal Sin moviliza el Poder Popular en Metro Manila, Filipinas; el presidente Ferdinand Marcos es derrocado.
 1987: Año Mariano anunciado por Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater.
 18 de octubre de 1987: Lorenzo Ruiz, laico de la Archidiócesis de Manila, Filipinas, es canonizado por el papa Juan Pablo II como primer santo filipino.
 30 de junio de 1988: el arzobispo Marcel Lefebvre de la Sociedad de San Pío X (SSPX) consagra a cuatro hombres como obispos en Écône, Suiza, sin el permiso expreso del Papa. Lefebvre y otros incurren automáticamente en la excomunión. Los obispos tradicionalistas de la SSPX siguen suspendidos a divinis..
 1990: El Papa Juan Pablo II promulga el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, una reforma del derecho canónico católico oriental.
 Enero de 1991: Se inaugura la Universidad Católica Australiana.   
 20 de enero - 17 de febrero de 1991: Segundo Consejo Plenario en Filipinas.
 1991: La Unión Soviética se disuelve oficialmente. La Iglesia católica perseguida resurge de la clandestinidad, especialmente en Ucrania y Lituania.
 La IV Conferencia Episcopal de América Latina, en Santo Domingo, República Dominicana, mostró una discontinuidad con otras conferencias, al estar fuertemente controlada por elementos conservadores y por la Roma.
 1992: Se publica el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en latín y francés.

 1993: Crossroad Publishers publica Contenido de la fe: lo mejor de Karl Rahner Theological Writings.
 1993: Duns Escoto es beatificado por el Papa Juan Pablo II.
 1994: Ordinatio sacerdotalis, una carta apostólica que mantiene la prohibición de la ordenación de mujeres al sacerdocio, es promulgada por el Papa Juan Pablo II.
 1995: Jornada Mundial de la Juventud 1995 en Manila, Filipinas, y tercera visita del Papa Juan Pablo II.
 1997: Santa Teresa de Lisieux es nombrada Doctora de la Iglesia.
 Tercer milenio 
  

 2000: El 5 de marzo tuvo lugar la beatificación de Pedro Calungsod por el Papa Juan Pablo II celebrada en el Vaticano; es un segundo mártir filipino de Filipinas.
 2000: El 30 de abril el  Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y designa el domingo después de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia en el Calendario Romano General, con efecto a partir del año siguiente.
 2001: El 1 de enero comenzó el  y el nuevo milenio. La Iglesia solemniza el inicio del tercer milenio cristiano extendiendo a parte del año 2001 el año jubilar que observa a intervalos de 25 años y que, en el caso del año 2000, se denomina Gran Jubileo.
 2001: El 6 de enero Juan Pablo II publicó Novo millennio ineunte, un programa para la Iglesia en el nuevo milenio, en el que sitúa la santidad a través de la formación en la oración como la prioridad más importante de la Iglesia católica en consonancia con su finalidad.
 2002: El 18 de enero el ex sacerdote estadounidense John Geoghan es declarado culpable de Abuso sexual de menores y condenado a diez años de prisión, como parte del los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica Romana. El caso Geoghan implicó al Arzobispo Cardenal Bernard Francis Law, que dimitió en diciembre, y llamó la atención sobre el problema.
 2004: Cambridge University Press publica The Cambridge Companion to Hans Urs von Balthasar, una valoración académica de sus escritos.
 2005: El 2 de abril el Papa Juan Pablo II fallece a la edad de 84 años. Su funeral es retransmitido en todo el mundo y asistido por millones de personas en Roma.
 2005: El 19 de abril el cardenal de origen alemán Joseph Alois Ratzinger es elegido por el Colegio de Cardenales como Papa Benedicto XVI, convirtiéndose así en el primer Papa elegido durante el  y el tercer milenio.
  2005: El 18 de agosto el Papa Benedicto XVI asiste a la Jornada Mundial de la Juventud en  Colonia, Alemania, su primer viaje fuera de Italia.
 2006: El 9 de enero se celebra el 400 aniversario de la traslación del Nazareno Negro en la Basílica Menor del Nazareno Negro en Quiapo (Manila), Filipinas; llegó desde Acapulco, México, en 1606.
 2006: 12 de septiembre el Papa Benedicto XVI pronuncia un discurso sobre La fe, la razón y la universidad en la Universidad de Ratisbona, en el que critica el énfasis que se pone en el mundo occidental en la razón y la filosofía positivista, excluyendo lo divino y el diálogo con las culturas.  Cita las opiniones negativas del emperador Manuel II Paleólogo con respecto al Islam, creando reacciones violentas entre los musulmanes en varias partes del mundo. sid=94748 "Tres etapas del programa de deshelenización" del Papa Benedicto XVI, Agencia de Noticias Zenit, recuperado el 18 de octubre de 2006Al Qaeda threat over pope speech, Sep. 18, 2006, CNN. com recuperado el 18 de octubre de 2006
 2007: El 11 de junio el Papa Benedicto XVI revirtió la decisión de su predecesor respecto a las elecciones papales, y restauró la tradicional mayoría de dos tercios requerida.
 2007: El 7 de julio con su motu proprio Summorum Pontificum el Papa Benedicto XVI permite explícitamente a todos los sacerdotes de la Iglesia latina utilizar el  Misal Romano de 1962 al celebrar la Misa en privado y, bajo ciertas condiciones, en público en lugar de la Misa posterior al Vaticano II y expresó el deseo de que esta medida condujera a sanar la división entre la Sociedad de San Pío X y la Iglesia Católica.
 2007: El 28 de octubre el papa Benedicto XVI autoriza la mayor ceremonia de beatificación en la historia de la Iglesia de 498 mártires españoles asesinados durante la Guerra Civil en España.
 2007: V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil. El cardenal Jorge Bergoglio -más tarde Papa Francisco- actuó como secretario y ayudó a redactar el documento final, que enfatizó lo que también sería un tema de su pontificado: servir a los pobres en las periferias de la sociedad.
 2008: En mayo, una declaración solemne acordada entre el Papa Benedicto XVI y los musulmanes, encabezados por Mahdi Mostafavi, subrayó que la religión genuina es esencialmente no violenta y que la violencia no puede justificarse ni por la razón ni por la fe.
 2008: En julio el Papa Benedicto XVI participa en Sídney, Australia, en la Jornada Mundial de la Juventud y anuncia a España como país anfitrión de la próxima.
 2009: En enero la Santa Sede remite las excomuniones de los obispos de la Sociedad de San Pío X, que había mantenido una relación cismática con el Magisterio católico.
 2009: El 11 de octubre es canonizado el Padre Damián, sacerdote del Belga conocido como el "Apóstol de los leprosos".
 2010: El 17 de octubre de Mary MacKillop, de ascendencia escocesa, es la primera monja australiana en ser canonizada. También es canonizado el hermano laico de la Santa Cruz, André Bessette de Montreal, Canadá, cuyos esfuerzos llevaron a la construcción del Oratorio de San José, en Montreal.
 2012: El 21 de octubre Kateri Tekakwitha, laica algonquina-Mohawk conocida como el "Lirio de los Mohawks", es canonizada por el papa Benedicto XVI.
 2012: El 21 de octubre Pedro Calungsod, joven laico de la Arquidiócesis de Cebú, Filipinas, es canonizado por el papa Benedicto XVI y se convierte en el segundo santo filipino y el primero visayano.
 2012: Hildegarda de Bingen es nombrada Doctora de la Iglesia.
 2013: En febrero se produce la Renuncia de Benedicto XVI.
 2013: En marzo Jorge Bergoglio de Argentina elegido como Papa Francisco, el primer latinoamericano y el primer jesuita en ser elegido Papa.
 2013: El 12 de mayo el papa Francisco canoniza a más de 800 católicos que fueron asesinados por los turcos en Otranto, 1480. Con esto superó el récord de Juan Pablo II en canonizar la mayor cantidad de santos en un pontificado.
 2013: Del 16 al 18 de octubre se lleva a cabo la Primera Conferencia Filipina de Nueva Evangelización a cargo del Arzobispo de Manila  el cardenal Luis Antonio Tagle en el Pabellón del Cuatricentenario de la  Universidad de Santo Tomás (UST) en Manila con el video-mensaje del Papa Francisco.
 2015: Del 15 al 19 de enero se lleva a cabo la visita del Papa Francisco a Filipinas, la cuarta visita papal.
 2015: En febrero  Charles Maung Bo y Soane Patita Mafi se crean los primeros cardenales de Myanmar y Tonga.
 2015: En mayo el papa Francisco en su encíclica Laudato si' (Alabado seas) llamó la atención sobre "nuestro pecado" de destruir el entorno natural y se reunió con el CEO de Big Oil  para hacer llegar el mensaje.
 2015: El 23 de mayo Óscar Romero el arzobispo asesinado de San Salvador, es beatificado por el Papa Francisco.
 2015: Beatificación de los Tres Mártires de Chimbote, asesinados en 1991 en Chimbote, Perú, por miembros de la guerrilla comunista, Sendero Luminoso.
 2015: El 12 de abril el Domingo de la Divina Misericordia, durante una misa por el centenario del genocidio armenio en la Basílica de San Pedro, el papa Francisco proclamó oficialmente a Gregorio de Narek como Doctor de la Iglesia en presencia del presidente armenio Serzh Sargsyan, el catolicós de todos los armenios Karekin II, el catolicós de Cilicia Aram I y el patriarca católico armenio Narsés Pedro XIX Tarmouni. 
 2016 Del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016 se  celebra el Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco, Roma recibió 21,3 millones de peregrinos, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe recibió 22 millones de peregrinos, y la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia recibió 3 millones de peregrinos. Según el arzobispo Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, entre el 56% y el 62% de todos los católicos participaron en los eventos, mientras que los peregrinos de Roma procedían principalmente de Alemania, Estados Unidos, Polonia, países de habla hispana y muchos de China, Chad, Ruanda, Nepal e Islas Cook.
 2016: Del 24-31 de enero se celebra el 51º Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Cebú, Filipinas, por el Legado papal Charles Maung Bo de Myanmar por segunda vez en Filipinas desde 1937.
 2016: El 12 de febrero Patriarca Cirilo de Moscú, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, se reúne con el Papa Francisco en el Aeropuerto Internacional José Martí, cerca de La Habana, Cuba. Firman una declaración conjunta de treinta puntos en la que se abordan temas globales, entre ellos su esperanza de restablecer la plena unidad, la persecución del cristianos en Oriente Medio, la guerra civil siria y la organización eclesiástica en Ucrania.  Incluye el texto completo de la Declaración Conjunta. Este fue el primer encuentro entre un papa y un patriarca ortodoxo ruso.
 2016: El 26 de julio el sacerdote francés Jacques Hamel es asesinado en la parroquia de Saint-Etienne-du-Rouvray por dos extremistas que juraron lealtad al Estado Islámico de Irak y el Levante. La diócesis de Rouen ha abierto su causa de canonización.
 2017: El 2 de noviembre el papa Francisco sugiere reclutar a hombres casados "probados" para ser sacerdotes para las diócesis de la Iglesia romana/latina/occidental donde hay pocos sacerdotes (al igual que la Iglesia católica oriental).
 2017: El 13 de mayo el Papa Francisco canoniza a Francisco y Jacinta Marto, testigos de las apariciones marianas en  Fátima.
 2017: El 18 de diciembre el Papa Francisco nombra venerable al sacerdote-comunicador Patrick Peyton, C.S.C. El padre Peyton fundó la Cruzada del Rosario en Familia internacional y el 'Teatro en Familia'.
 2018: El 19 de marzo en su exhortación apostólica Gaudete et exsultate (Alegraos y regocijaos), el Papa Francisco retoma un tema del Vaticano II, explicando que todos están llamados a la misma perfección de la virtud.
 2018: El 18 de mayo los obispos de Chile ofrecen su renuncia al Papa Francisco debido a la negligencia criminal en el tratamiento de los abusos sexuales a menores entre algunos clérigos. Francisco acepta las renuncias de obispos y cardenales en otros países por razones similares. Francisco se enfrenta a una crisis mucho peor entre el clero: los abusos a menores y la falta de una supervisión episcopal eficaz.Thomas Reese, S.J., "Pennsylvania grand jury report is a new low for Catholic Church", www.ncronline.org/news/accountability/signs-times/August 15, 2018
 2018: El 2 de agosto el Papa Francisco declara que la pena de muerte es inaceptable en todos los casos, como un ataque a la dignidad humana..
 2018: El 17 de diciembre La Santa Sede reconoce a la Iglesia ortodoxa de Ucrania.
 2019: El 1 de julio se autoriza la canonización de John Henry Newman y se fija la fecha para el 13 de octubre de 2019.
 2019: El 2 de julio se anunció que el Papa Francisco había transferido los nueve fragmentos óseos de San Pedro que se expusieron durante la Misa del 'Año de la Fe', al Patriarca Ecuménico Ortodoxo  Bartolomé I de Constantinopla. Bartolomé, que ejerce como jefe de la iglesia cristiana ortodoxa oriental, calificó el gesto de "valiente y audaz"."
 2019: El 5 de julio el papa Francisco dice que la Iglesia ortodoxa rusa intenta manipular a otras religiones (denominaciones) en Ucrania..
 2019: El 17 de septiembre el Papa Francisco almuerza junto al Patriarca Ecuménico Bartolomé I en la Domus Sanctae Marthae.
 2019: El 5 de octubre el papa Francisco nombra a 13 nuevos cardenales durante una ceremonia en el Vaticano.
 2019: El 6 de octubre comienza el Sínodo para la Amazonia.
 2019: El 10 de octubre la Conferencia Episcopal de Polonia acuerda iniciar el proceso de canonización de los padres de Juan Pablo II..
 2021: En Filipinas se celebró el 500th Year Anniversary of the Arrival of the Christianity desde que en 1521 en Cebú City se produjo la llegada de los colonizadores españoles y la conmemoración del Santo Niño de Cebú en el marco de las Conmemoraciones del Quincentenario 2021 en Filipinas.

 Referencias 

 Bibliografía The History of the Catholic Church, From the Apostolic Age to the Third Millennium James Hitchcock, Ph.D. Ignatius Press, 2012 Triumph: The Power and the Glory of the Catholic Church. Crocker, H.W.
Bokenkotter, Thomas. A Concise History of the Catholic Church.'' Revised and expanded ed. New York: Image Books Doubleday, 2005.

Enlaces externos 
 History of the Catholic Church
 Timeline of Church History at Orthodoxwiki.

Historia de la Iglesia católica